Sandoval může být:

 Arturo Sandoval (* 1949), kubánský hudebník
 Bernardo de Sandoval y Rojas (1546–1618), španělský kardinál
 Hope Sandovalová (* 1966), americká písničkářka
 Juan Sandoval Íñiguez (* 1933), mexický kardinál
 Julio Terrazas Sandoval (1936–2015), bolivijský kardinál 
 Miguel Sandoval (* 1951), americký herec